Lista 124 gmin w departamencie Korsyka Południowa we Francji.

CAA – gminy aglomeracji Pays Ajaccien utworzone w 2002 r.

Gminy we Francji